El topónimo Coleshill puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Coleshill, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Buckinghamshire.
 Coleshill, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Oxfordshire.
 Coleshill, una parroquia civil y una villa en el condado de Warwickshire.